IIIII steht für:
 IIIII, Album (2006) von Magenta Skycode
 IIIII, Album (2017) von Dappled Cities, australische Indie-Rockband

Siehe auch:
 I4
 IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII, Album (2017) von Die Strafe